

Geografia

 Rio Lay
 Lay (Loire)

Pessoas
 Kenneth Lay
 Lay — artista chinês.